Audiosurf () — аркадная музыкальная игровая программа-головоломка. У игрока в распоряжении есть супермобиль (как гласят игровые тексты) и трасса, которую необходимо пройти, набрав как можно больше очков. Игра создана независимым разработчиком Invisible Handlebar — компанией Дилана Фитерера. Игра распространялась в качестве бесплатной бета-версии, а 15 февраля 2008 года состоялся запуск полного издания через систему Steam. Название игры является совмещением английских слов audio — звукозапись, трек и surf — скользить по волнам. Вместе эти два слова образуют фразу «Скользить по волнам музыки», что очень точно отражает игровой процесс.

В марте 2008 года Audiosurf стала самой продаваемой игрой на Steam, обогнав по продажам The Orange Box, Counter-Strike и несколько сотен других игр.

22 марта 2012 года было анонсировано продолжение игры, под названием Audiosurf 2

Описание 
Хотя поначалу игра кажется гонкой, на деле это головоломка. После выбора одного из дюжины корабликов игрок должен выбрать трассу. В Audiosurf трассами служат песни, причём участник волен выбрать любой трек, находящийся на его жёстком диске или CD (DVD) носителе.

Каждая трасса представляет собой ленту, изогнутую в некоем пространстве согласно ритму выбранной музыки; на ленте есть три колеи с блоками (в режиме для двух игроков — 4), а на самом легком уровне — ещё две по краям (т. н."обочины"), на которых блоков нет. Фигуры, как и кораблик, движутся вперёд, но с заметно меньшей скоростью. Каждая выбранная пользователем аудиодорожка анализируется игрой, в результате создаётся и сохраняется ASH-файл, содержащий сведения о динамике звука, геометрии трассы и расположении блоков и ассоциированный с песней (его размер составляет около 30 килобайт). Это позволяет ускорить время повторной загрузки того же звукового файла. Высота и форма трассы отражают динамику проигрываемой музыки. Например, если игрок выбрал медленную и тихую песню, трасса будет идти в гору, движение будет медленным, окружение наполнено холодными цветами. Если была выбрана интенсивная и громкая песня, во время игры кораблик будет спускаться с горы с большой скоростью, а трасса будет заполнена блоками с большим числом тёплых цветов.

Игровой процесс 

В отличие от гонок от игрока не требуют стараться удержаться в пределах трассы, необходимо лишь собирать блоки в ряды. Игра напоминает цветовой Тетрис с той лишь разницей, что каждый блок занимает ровно одну клетку и можно выбрать именно тот, который нужен. Каждая фигура, которую сбивает кораблик, падает в воображаемый «стакан», который находится под корабликом и плывёт с ним по карте. Спереди находится верх «стакана», а сзади, соответственно, низ. Три и более блоков одного цвета, собранных вместе и соприкасающихся сторонами, уничтожаются. Надо заметить, что для медленных песен практически нельзя собрать более трёх блоков: времени на сбор оказывается меньше, чем расстояние до ближайшей фигуры. В «стакане» имеется всего 7 клеток в каждом столбце. При заполнении всего столбца, он начинает трястись, и если сбить восьмой блок, то произойдёт переполнение. В этом случае столбец обнулится, будет отобрана 1/10 часть игровых очков, а на среднем и высоком уровне сложности кораблик некоторое время не сможет сбивать блоки.

Цвет появляющихся фигур зависит от музыки. Если музыка спокойна, на дороге появляются фиолетовые и синие блоки, которые приносят достаточно мало очков. Если темп ускоряется, то цвета блоков нагреваются, вплоть до редких, но дорогих красных. Кроме стандартных цветных блоков на карте попадаются чёрные (или белые, если выбрана соответствующая цветовая схема). Они не собираются в ряды, но если такой блок дойдёт до дна «стакана», он уничтожится, принося сразу 2000 очков. Помимо блоков на трассе иногда можно найти и бонусы. Они не плывут в общих рядах и могут быть где угодно. Бонусы могут увеличить количество очков в несколько раз, сбросить в «стакан» несколько блоков одного цвета или перекрасить его содержимое в один цвет.

В зависимости от режима игры на карте могут быть блоки как разных цветов, так и одного цвета. В последнем случае появляются серые фигуры, которые нельзя уничтожить, собрав в ряд; они сами распадутся через некоторое время, но будут занимать место в «стакане». Кроме того, в ряде видов игры у кораблика появляются способности, вроде перемешивания «стакана» или перепрыгивания блоков. Способности действуют неограниченно на протяжении всей трассы, но для использования некоторых из них необходима перезарядка. Выбор режима происходит с выбором кораблика. Все транспортные средства причудливых форм разделены на 3 уровня: Casual (простой), Pro (средний) и Elite (сложный).

Кроме того, в игре есть режим Свободной езды (), в котором можно изучить трассу и потренировать в ловкости сбора блоков. Очки в нём не зарабатываются, и «стакана» нет в принципе. Для усложнения игры можно включить опцию IronMode, которая ускоряет процесс, не допускает переполнения «стакана» и отключает особые способности некоторых кораблей (например, Моно-Ниндзя при включённом IronMode не может стирать серые блоки из стакана и переходить в режим, позволяющий собирать блоки со всех дорожек одновременно). Также игрок прямо через игру может зарегистрироваться, чтобы участвовать в глобальной системе рейтингов. В этом случае после прохождения трассы счёт, длина и форма ленты, все достижения и вид использованного персонажа будут загружены на сервер. Для каждого названия композиции ведётся подсчёт очков, что даёт возможность игрокам соревноваться между собой. Загрузка длины трека и формы трассы позволяет обнаружить неправильно обозначенные или изменённые версии песен в режиме просмотра результатов; также можно пожаловаться на предполагаемое мошенничество. Подсчёт очков ведётся отдельно для каждого уровня сложности.

Издание от Valve 
Вышедшая в Steam версия игры не только является полной. Вместе с Audiosurf игрок получает почти полный саундтрек к The Orange Box, то есть играм корпорации Valve: Half-Life 2, Half-Life 2: Episode One и Half-Life 2: Episode Two, Team Fortress 2, Portal. Поэтому неудивительно, что среди самых популярных треков-трасс большую долю имеют композиции из этих продуктов. Кроме того, выпуск игры через Steam позволил добавить систему достижений, появившуюся у Valve вместе с тем же The Orange Box. Примечательно, что Audiosurf стала первой игрой с поддержкой этой системы, разработанной не самой Valve. Всего в игре имеется 19 достижений.

В начале 2009 года Audiosurf также выпущена на CD. Она требует установки Steam и активации ключа игры.

Отзывы 

Игра победила на Independent Games Festival (2008) в номинациях:
 Excellence In Audio
 Audience Award

Игра победила в номинации «Инди года» (2008) журнала Игромания.

Примечания 

Аркады
Музыкальные игры
Компьютерные игры 2008 года
Steam-игры
Инди-игры
Победители Фестиваля независимых игр
Компьютерные игры, изданные «Букой»